Ticonderoga kann für mehrere Dinge stehen:

 Ticonderoga (Town), ein Ort im US-Bundesstaat New York
 Ticonderoga (Weiler), ein Weiler in der Town
 Fort Ticonderoga, eine Festung im US-Bundesstaat New York aus dem 18. Jahrhundert
 Vier Schlachten von Ticonderoga
 Fünf Schiffe der US Navy: USS Ticonderoga, darunter zwei Ticonderoga-Klassen
 Ticonderoga-Klasse (Kreuzer)
 Ticonderoga-Klasse (Flugzeugträger)
 Ticonderoga (Schiff), ein 1906 in Dienst gestelltes ziviles historisches Dampfschiff im US-Bundesstaat Vermont, im NRHP gelistet